Сен-Жюлье́н-Момо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Мейссак. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19217.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 100 км южнее Лиможа, в 26 км к югу от Тюля.

История 
В 1793 году коммуны Сен-Жюльен и Момон были объединены в одну под названием Сен-Жюльен-Момон. Позже указом Конвента название коммуны было изменено на Лим-э-Монмон ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 159 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 83 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 65 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 78,3 %, в 1999 году было 73,4 %). Из 65 активных работали 62 человека (33 мужчины и 29 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 18 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез